Ангвіссола () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Лючія Ангвіссола — італійська художниця
 Софонісба Ангвіссола — італійська художниця